Sportlaan (Alkmaar)
 Sportlaan (verkeersplein), een ongelijkvloers verkeersplein met een geïntegreerde tramhalte in Amstelveen
 Sportlaan (Hoeksche Waard) tussen Puttershoek en Maasdam, de voormalige provinciale weg 490
 Sportlaan (Den Haag)